Клаусура 2013 () — очередной розыгрыш чемпионата Гондураса по футболу. Победителем турнира в 27-й раз в своей истории стала «Олимпия».

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com 
 Клаусура 2013 на rsssf.com 

2013
Гондурас
2013 год в Гондурасе